E58 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E58, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Carence alimentaire en calcium, d'après la Classification internationale des maladies.

Route 
  Route européenne 58, une route traversant l'Autriche, la Slovaquie, l'Ukraine, la Roumanie, la Moldavie et la Russie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres